Smilosuchus (que significa "cocodrilo cincel") es un género extinto de Leptosuchomorpha Phytosauria del Triásico Superior en Norte América. La especie tipo fue descrita por primera vez en 1995 como un nombre genérico para sustitución Leptosuchus gregorii. Debido a la gran cresta rostral que poseía, se considera que es lo suficientemente distinta de otras especies de Leptosuchus (todos los cuales tenían más pequeño y más restringido crestas) para estar dentro de su propio género. Algunos estudios parecen sugerir que Smilosuchus es congeneric con Leptosuchus , como la cresta ampliada podría haberse desarrollado independientemente en Leptosuchus. sin embargo, estudios más recientes apoyan la idea de que Smilosuchus es distinta de la especie tipo del Leptosuchus , Leptosuchus crosbiensis . Los análisis filogenéticos sugieren que Smilosuchus es relacionado con más de cerca pseudopalatine.

Filogenia 
A continuación se muestra un cladograma de Stocker (2012):

Lista de sinónimos 

Sinónimos de S. adamanensis: 
Machaeroprosopus adamanensis Camp, 1930
Rutiodon adamanensis (Gregory, 1962)
Leptosuchus adamanensis (Long & Murry, 1995)Sinónimos de S. gregorii:
Machaeroprosopus gregorii Camp, 1930
Phytosaurus gregorii (Gregory, 1962)
Nicrosaurus gregorii (Gregory, 1962)
Rutiodon gregorii (Ballew 1989)
Leptosuchus gregorii (Irmis, 2005)

'Sinónimos de S. lithodendrorum:'Machaeroprosopus lithodendrorum Camp, 1930Rutiodon adamanensis'' (Gregory, 1962)

Referencias

Enlaces externos 

Phytosauria
Fósiles del Triásico
Fósiles de América del Norte